Markt 4 ist die Adresse folgender unter Denkmalschutz stehender Gebäude:
 Markt 4 (Adenau)
 Markt 4 (Blankenburg)
 Markt 4 (Quedlinburg)

Siehe auch:
 Am Markt 4 (Korschenbroich)